Šakal ima več pomenov:
 šakal (žival)  iz reda zveri
 terorist - ostrostrelec s pravim imenom Ilich Ramírez Sánchez, bolj znan pod vzdevkom Carlos Šakal (Carlos Jackal)
 Šakal (film) - akcijski film z Bruce Willisom v glavni vlogi.

Zunanje povezave